Il 20º Campionato africano femminile di pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA AfroBasket Women 2011) si è svolto in Mali dal 23 settembre al 2 ottobre 2011.

I Campionati africani femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali, organizzata dalla FIBA Africa. L'edizione 2011, organizzata a Bamako, garantisce alla nazionale vincitrice l'accesso diretto al Torneo olimpico 2012; la competizione è stata vinta dall'Angola.

Squadre partecipanti

Primo turno

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Quarti di finale, semifinali e finali 1º-4º posto

Incontri dal 5º all'8º posto

Incontri dal 9º all'12º posto

Campione d'Africa

Classifica finale 

 Mali e Mozambico partecipano al Torneo di Qualificazione Olimpica per rinuncia delle squadre aventi diritto.

Collegamenti esterni 
 
 
 

Pallacanestro nel 2011
2011